Jombang (oude spelling: Djombang) is een regentschap in de provincie Oost-Java (Jawa Timur) op het Indonesische eiland Java.

Regentschap of stadsgemeente in Oost-Java